Knut Hagberg kan syfta på:

 Knut Hagberg (1895–1988), militär.
 Knut Hagberg (1900–1975), författare och tidningsman.